A.E.I.O.U. – album polskiej grupy muzycznej Sistars. Wydawnictwo ukazało się w 2005 roku nakładem Warner Music Poland.

Album uzyskał status złotej płyty, dotarł do 1. miejsca listy OLiS oraz otrzymał nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategorii Album Roku – Hip Hop.

Lista utworów 
Źródło.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy numer jeden w Polsce
Albumy Warner Music Poland